

0–9

Sonderzeichen 

0
Musiklabel 0